Amerikanische Kirche bezeichnet:

 die frühere Kirche American Church of St John in Dresden
 die frühere Amerikanische Kirche am Nollendorfplatz in Berlin